Елвуд има више значења:
 Елвуд (Њу Џерзи)
 Елвуд (Њујорк)
 Елвуд (Јута)
 Елвуд (Илиноис)
 Елвуд (Индијана)
 Елвуд (Канзас)
 Елвуд (Небраска)